Il doppio del torneo di tennis Prague Open 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrici Karin Kschwendt e Petra Ritter che hanno battuto in finale Eva Švíglerová e Noëlle van Lottum 6–4, 2–6, 7–5.

Teste di serie 

 Petra Langrová /  Radka Zrubáková (semifinali)
 Monique Kiene /  Miriam Oremans (semifinali)

Assente
 Karin Kschwendt /  Petra Ritter (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Prague Open 1992